Cannes Classics 2022 est la 19 édition de Cannes Classics, une section  de la sélection officielle du Festival de Cannes, un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) durant douze jours pendant la seconde quinzaine du mois de mai.

Présentation 

Cannes Classics 2022 se déroule pendant le festival de Cannes 2022, du 17 au 28 mai 2022.

Restaurations en avant-première

L'Inde à l'honneur

Les 70 ans de Singin' in the Rain

Films officiels des Jeux olympiques

Documentaires

Notes et références 

Cannes Classics